Lengenfeld kan syfta på:

Lengenfeld, Tyskland
Lengenfeld, Österrike